Bibeln kan avse
 Bibeln – en samling religiösa skrifter, böcker, kristendomens heliga skrift
 Tanakh – judendomens heliga skrift
 Bibeln i Norge – flertal språkversioner i Norge

Litteratur
 Barnens Bibel – en bibelparafras skriven av den nederländske författaren Anne de Vries i början av 1940-talet
 Bibel för barn – av Karin Andersson, Lisa Dersell, Inga Wernolf, textbearbetning Solveig Sannergård, illustration: Ulf Löfgren. 1995,

Tidskrift
 Bibel (tidskrift) – en svensk livsstils- och modetidskrift

Teater och TV
 The Bible (miniserie) – en amerikansk-brittisk miniserie baserad på Bibeln
 Bibeln - som du aldrig sett den förut – en amerikansk dramaserie från 2013, som visades i SVT 2014, originaltitel The Bibel
Bibeln (teaterstycke) – ett teaterstycke av Niklas Rådsström, som gavs på Göteborgs stadsteater 2012

Musik
 The Holy Bible – ett musikalbum utgivet av det walesiska rockbandet Manic Street Preachers, 1994
 Bibeln (musikalbum) – det svenska bandet Strindbergs debutalbum
 Bbibel (sång) – en sång inspelad av Imperiet på albumet Synd 1986

Se även
 Bibeln som historisk källa –  i vilka sammanhang och i vilken utsträckning råder dock delade meningar om
 Bibelns tillkomst – olika frågeställningar
 Bibelkonkordans –  en ordbok över bibeltexter